Авдира может означать:
 Авдира — город в Греции.
 Авдира (дим) — община (дим) в Греции.